Enge bezeichnet

 eine enge Stelle oder einen Zustand des eng-Seins; siehe dazu
 Landenge, eine Landbrücke zwischen zwei benachbarten Gewässern oder Gewässerteilen
 Meerenge, eine Schmalstelle des Meeres zwischen benachbarten Festlandküsten
 Flussenge, siehe Stromschnelle (Teil eines Flusses, an dem das Wasser reißend / schnell fließt)
 Angina, in der Medizin eine Einschnürung oder Verlegung von Gefäßen

Enge heißen die Orte
 Enge, ehemalige Gemeinde und heutiger Stadtteil von Zürich, Schweiz
 Enge-Sande, Gemeinde in Nordfriesland, Deutschland
 Enge (Glottertal), Ortsteil der Gemeinde Glottertal, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Enge (Furtwangen im Schwarzwald), Ortsteil der Stadt Furtwangen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Enge (Gemeinde Grän), Ortschaft von Grän, Bezirk Reutte, Tirol

Enge ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Enge (1885–1952), österreichischer Rechtsanwalt und Politiker (CS)
 Detlef Enge (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Erich Enge (* 1932), deutscher Maler und Grafiker

 Ernst Enge (1893–1944), deutscher Widerstandskämpfer
 Franz Enge (1913–1989), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Harald A. Enge (1920–2008), norwegisch-US-amerikanischer Physiker
 Sandy Enge (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Steffen Enge (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Tomáš Enge (* 1976), tschechischer Automobilrennfahrer
 Wolfgang Enge (* 1944), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Änge
 Bildsteine von Änge